Ishiguro (石黒, «piedra negra») es un apellido japonés. Es el apellido de:
 Aya Ishiguro (石黒彩), también conocida como Ayappe, cantante japonesa;
 Hideo Ishiguro (石黒英雄), actor japonés 
 Hiroshi Ishiguro (石黒浩), catedrático de la Universidad de Osaka especializado en robótica;
 Kazuo Ishiguro (石黒一雄), escritor británico;
 Keishichi Ishiguro (石黒敬七), yudoca japonés;
 Keisho Ishiguro (石黒敬章), coleccionista japonés de fotografías;
 Ken Ishiguro (石黒賢), actor japonés;
 Kenji Ishiguro (石黒健治), fotógrafo japonés;
 Masakazu Ishiguro (石黒正数), dibujante de manga japonés;
 Masayuki Ishiguro (石黒将之), jugador japonés de balonmano; 
 Noboru Ishiguro (石黒昇, n. 1938), animador y director de anime japonés;
 Osamu Ishiguro (石黒修), tenista japonés;
 Tatsuya Ishiguro (石黒竜也), kickboxer japonés;
 Yumiko Ishiguro (石黒由美子), nadadora japonesa de natación sincronizada.

También es el nombre de:
 (7354) Ishiguro, un asteroide del cinturón de asteroides.

Apellidos japoneses